Чарльз Ровен (; род. 2 августа 1949) — американский кинопродюсер. Президент и сооснователь компании Atlas Entertainment.

Биография 
Ровен — еврей. Был женат на продюсере Доун Стил до её смерти в 1997 году. Теперь он женат на Стефани Хаймс, дочери Дика Хаймса и Фрэн Джеффрис.

Фильмография 

 Сделанные в Америке / Made in U.S.A. (1987)
 Красавчик Джонни / Johnny Handsome (1989)
 Кровь героев / The Blood of Heroes (1989)
 Человек в кадиллаке / Cadillac Man (1990)
 Окончательный анализ / Final Analysis (1992)
 Ангус / Angus (1995)
 12 обезьян / 12 Monkeys (1995)
 Падший / Fallen (1998)
 Город ангелов / City of Angels (1998)
 Три короля / Three Kings (1999)
 Роллербол / Rollerball (2002)
 Скуби-Ду / Scooby-Doo (2002)
 Пуленепробиваемый монах / Bulletproof Monk (2003)
 Скуби-Ду 2: Монстры на свободе / Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed (2004)
 Бэтмен: Начало / Batman Begins (2005)
 Братья Гримм / The Brothers Grimm (2005)
 Смерть в эфире / Live! (2007)
 Ограбление на Бейкер-стрит / The Bank Job (2008)
 Напряги извилины / Get Smart (2008)
 Тёмный рыцарь / The Dark Knight (2008)
 Интернэшнл / The International (2009)
 Время ведьм / Season of the Witch (2011)
 Тёмный рыцарь: Возрождение легенды / The Dark Knight Rises (2012)
 Человек из стали / Man of Steel (2013)
 Афера по-американски / American Hustle (2013)
 Бэтмен против Супермена: На заре справедливости / Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
 Отряд самоубийц / Suicide Squad (2016)
 Чудо-женщина / Wonder Woman (2017)

Ссылки